Кинтанилья (, ) — пиренейский топоним и испаноязычных фамилия.
 Населённые пункты
 Кинтанилья
 Фамилия
 Альвеар-и-Саэнс де ла Кинтанилья, Торкуато Антонио де (1822—1890) — аргентинский политик, первый мэр Буэнос-Айреса.
 Верона Кинтанилья, Карлос (род. 1992) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Каньяс Кинтанилья, Антонио Хосе (1785—1844) — сальвадорский политик, дважды был правителем Сальвадора.
 Кинтанилья Кирога, Карлос (1888—1964) — боливийский военный и политический деятель, де-факто президент страны (1939—1940).
 Кинтанилья-Перес, Селена (известная под мононимом Селена; 1971—1995) — американская певица, автор песен, модель, актриса и дизайнер.
 Паредес Кинтанилья, Эстебан Эфраин (род. 1980) — чилийский футболист.

См. также 
 Кинтанилья-Вивар
 Кинтанилья-Сан-Гарсия
 Кинтанилья-де-Арриба
 Кинтанилья-де-Онесимо
 Кинтанилья-де-Онсонья
 Кинтанилья-де-Тригерос
 Кинтанилья-де-Урс
 Кинтанилья-де-ла-Мата
 Кинтанилья-дель-Агуа-и-Тордуэлес
 Кинтанилья-дель-Коко
 Кинтанилья-дель-Молар
 Кинтанилья-дель-Монте
 Кинтанилья-дель-Ольмо